1736 км, 1736-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1736 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога (Забайкальский край). Код 904457
 1736 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Республика Коми). Код 287576